W Ukrainie
 Borszcziwka – wieś w obwodzie charkowskim, w rejonie iziumskim
 Borszcziwka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie kowelskim
 Borszcziwka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie gródeckim